Besedino (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Besedino (Orenburg) - dorp in de Russische oblast Orenburg
 Besedino (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Besedino (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela